České příjmení Bureš má více různých osobností.
Příjmení pravděpodobně nejčastěji pochází z rodného nebo křestního jména Burjan, Burian apod. (tedy sv. Jan Světlý, který má spolu se svým bratrem Pavlem svátek 26. června); další možné výklady jsou: ze staročeského apelativa burda „hřmotný, silný, tělnatý“; ze středohornoněmeckého burde „břemeno“; původně mohlo znamenat též „malý zavalitý člověk“ (nářečně na Rychnovsku); na Chodsku „svršek v kartách“ nebo „břemeno“; nebo může pocházet také z apelativa burdák „řetěz“

 Alois Bureš – český fotbalista
 Alois Bureš (stavitel) (1849-1923) – stavitel a starosta Královských Vinohrad
 Alois Bureš (kapelník) (1879–1919) –  český kapelník
 Bohumil Bureš (1908–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Cyril Bureš (1898–1978) – český varhaník, pedagog a skladatel
 Čeněk Bureš (1908–1942) – český odbojář, člen odbojové skupiny Čenda
 Eduard Bureš (* 1942) – český politik, v 90. letech 20. stol. poslanec ČNR a PSP za ODS a US
 František Bureš – rozcestník
 Ivan Bureš (1885–1980) – bulharský zoolog a entomolog českého původu
 Jan Bureš (* 1974) – český politik
 Jaroslav Bureš (rozcestník) – rozcestník
 Jiří Bureš (1944–2010) – český duchovní církve čs. husitské z Vlašimi a politik, po sametové revoluci poslanec FS za OF a ODS
 Josef Bureš (rozcestník) – rozcestník
 Ludvík Bureš (1896–1972) – český baptistický kazatel a politický vězeň
 Michal Bureš (* 1976) – český režisér a pedagog
 Milan Bureš (* 1954) – český politik a učitel
 Miloslav Bureš (rozcestník) – rozcestník
 Miroslav Bureš (* 1955) – český fotbalista
 Ondřej Bureš (* 1966) – český plavec
 Otokar Bureš (1899–?) – český fotbalista
 Otomar Bureš (* 1906) – český jezdec
 Otto Bureš (* 1922) – český fotbalista
 Roman Bureš (* 1975) – český spisovatel
 Rudolf Bureš (1906–1980) – český politik, poslanec Národního shromáždění za KSČ v 40. a 50. letech 20. století, lékař a pedagog
 Tomáš Bureš (* 1978) – český fotbalový brankář
 Zdeněk Bureš (* 1957) – český divadelní herec

ženská podoba s přechýlením
 Alena Burešová (* 1947) – česká pedagožka a muzikoložka
 Dana Burešová (* 1967) – česká operní pěvkyně, sopranistka
 Dagmar Burešová (1929–2018) – česká advokátka a politička
 Hana Burešová (* 1959) – česká divadelní režisérka
 Květoslava Burešová (1933–2008) – česká ekopedagožka
 Marie Burešová (1907–1972) – česká divadelní a filmová herečka
 Michaela Loukotová-Burešová – česká veslařka
 Saskia Burešová (* 1946) – česká rozhlasová a televizní moderátorka a hlasatelka
 Eva Burešová (* 1993) – česká zpěvačka a herečka

v jiném zápisu
Buresch
 Karl Buresch (1878– 1936) – rakouský kancléř

jiný význam
 Původní Bureš – pražská punková hudební skupina
 Bureš – krycí jméno spolupracovníka StB Andreje Babiše ve svazcích StB
 Burešova – název čtyř ulic v Česku

Reference

Související články 
 Bures
 Bareš
 Burian

Externí odkazy